Comoclathris — рід грибів родини Pleosporaceae. Назва вперше опублікована 1909 року.

Класифікація 
До роду Comoclathris відносять 39 видів:

Примітки

Джерела 
 Clements, F.E. 1909. The genera of Fungi. :1-227 - P.37, 173

Роди грибів